Basler Dybli bezeichnet:
 eine seltene Briefmarke aus der Schweiz, siehe Basler Taube
 eine Basler Fasnachtsclique